Dies ist eine Liste von Linienhaltern der Jonangpa-Kalachakra-Übertragungslinie. Die Angaben erfolgen in der Umschrift nach Wylie. Der gegenwärtige 47. Dharmaraja, das derzeitige höchste Oberhaupt der Jonang-Schule, ist der 8. Tsangwa Lama Dharmakönig Jigme Dorje Rinpoche.

Übersicht 
 Dus zhabs chen po 'jam pa’i rdo rje
 Dus zhabs chung ba shri bha dra
 Byang chub bzang po
 Kha che pan chen zla ba mgon po
 'Bro lo shes rab grags pa
 Lha rje sgom pa dkon mchog bsrung
 sGro ston gnam brzegs
 Yu mo mi bskyod rdo rje
 Chos kyi dbang phyug
 nam mkha' 'od zer
 Jobum
 Se mo che ba nam mkha' rgyal mtshan
 'Jam gsar ba shes rab 'od zer
 Kun mkhyen chos sku 'od zer 1214-?
 Kun spangs thugs rje brtson ‘grus 1243-1313
 Byangs sems rgyal ba ye shes 1257-1320
 mKhas tsun yon tan rgya mtsho 1260-1327
 Dol po pa shes rab rgyal mtshan 1292-1361
 Chos rje phyogs las rnam rgyal 1306-1386 
 Nya dbon pa kun dga' dpal
 Grub chen kun dga' blo gros
 'Jam dbyangs dkon mchog bzang po
 Nam mkha' chos skyong
 Nam mkha' dpal bzang
 Lo chen Ratna bhadra
 Kun dga' grol mchog 1507-1566
 nKhan chen lung rigs rgya mtsho
 Ta ra na tha kun dga’ snying po bkra shis rgyal mtshan 1575-1635 
 mkhan chen rin chen rgya mtsho
 bLo gros rnam rgyal 1618-1683
 Cha lung ba Ngag dbang 'phrin las 1654-1723
 Ngag dbang bstan 'dzin rnam rgyal 1691-1738
 Mang dge mkhas btsun dar rgyas
 Kun bzang 'phrin las rnam rgyal 1740-?
 Lhun grub rgya mtsho
 dkon mchog 'jigs me rnam rgyal
 gTsang ba bhi ku ngag dbang chos 'phel 1788-1865
 Ngag dbang chos 'phags 1808-1877
 Kun dga' dpal ldan 1829-1891
 Ngag dbang chos 'byor rgya mtsho 1846-1910
 Kun dga' mkhas grub dbang phyug 1862-1914
 Nga dbang bstan pa gsal bye 1878-1953
 Ngag dbang rdo rje bzang po 1893-1948
 Nga dbang dkon mchog bstan pa dar rgyas 1900-1966
 Ngag dbang blo gros stag pa 1920-1975
 Ngag dbang yon tan bzang po 1928-2002
 Ngag dbang 'jigs med rdo rje 1944-

Einzelnachweise

Weblinks 
 360doc.com: 觉囊第四十七代法王、第八世藏哇活佛阿旺吉美多吉法王略传
 kalachakranet.org: The Jonang Lineage

Vajrayana
Buddhismus in Asien
Tantra